Carlos Méndez (Sevilla, 11 de marzo de  1993), es un artista y empresario.

Biografía 

Nace en Sevilla y con sólo dos años empezó a dar sus primeros pasos de baile. Comienza sus estudios de danza a los 11 años en el Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruiz Soler” de Sevilla. Obtiene  y 2º premios de coreografía de concursos a nivel regional andaluz. A la vez amplió su formación con maestros tales como Yoshida Norio, Ángel Atienza y Antonio Ruz. Actor en la película Flamenco dirigida por Kehinde Sonola, así como actuaciones para Canal Sur TV, por diversas ferias y teatros de Andalucía. Con 16 años entra a formar parte del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de José Antonio, trabajando con múltiples maestros como son Aurora Bosch, Elna Matamoros, Maribel Gallardo, Currillo, Raúl Tino, Miguel Ángel Corbacho, Tino Morán, Manuel Liñán, Primitivo Daza, Julia Estévez, Elena Algado, Pablo Savoye de Bethencourt, Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Rojas. Interpreta las coreografías “Amanecer en el siglo XVIII” y “Tríptico” ambas de José Antonio, y “Pasito a paso” de Fernando Romero. Realiza cursillos con Raimondo Rebeck, Nani Paños y Rafael Estévez y ha impartido Clases Magistrales en varios centros de danza. Continúa su carrera artística en el Centro Andaluz de Danza de la mano de Ana María Bueno, Francis Núñez, Rocío Coral, Manuel Betanzos, Javier Barón y Manolo Marín; en el cual también colabora como ayudante coreográfico. Coreografía e interpreta “Sonatas”, “Bolero para Mozart” y “El mar de tu sentir” dentro de la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla; dentro de esta misma programación contribuye como ayudante de elenco en “Sortilegio de Sangre” de Fernando Romero. Actuaciones con el Ballet Español de Murcia y el Ballet Flamenco de Madrid interpretando la obra “Carmen”. Realiza diversas coreografías con el Pasión Turca SL para “La Revoltosa” (Zarzuela) en los Jardines de Sabatini, anexo al (Palacio Real de Madrid). En 2015 crea su propia empresa, el Ballet de Carlos Méndez, haciendo diversas actuaciones en las cuales va dejando testimonio de su gran talento, realizando extraordinarias coreografías como Duende Cañí, Baile andaluz y Boleras.

Trayectoria

Enlaces externos 
 
 

Nacidos en Sevilla
Ejecutivos de España
Bailarines de España